Paté – prodotto tipico della cucina francese
 Paté – prodotto della tavola calda siciliana costituito da pasta sfoglia ripiena di riso al ragù
 Paté – prodotto della tavola calda siciliana costituito da pasta sfoglia ripiena con mozzarella e prosciutto cotto o verdure
 Paté – isola fluviale francese sita nella Gironda
 Forte Paté – fortificazione sull'omonima isola
 Paté – nome alternativo di Pate, isola dell'arcipelago di Lamu in Kenya
 Paté d'animo – album discografico dell'attore Claudio Bisio
 Paté de bourgeois – cortometraggio del regista Nanni Moretti
 Paté de foie gras – racconto di fantascienza umoristica dello scrittore Isaac Asimov
 Pape Paté Diouf – calciatore senegalese

Pagine correlate 
 Pate (disambigua)

Altri progetti